La Granja kan syfta på följande platser:

Argentina 

 La Granja, Argentina, Córdoba,

Chile 

 La Granja kommun, Chile, Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Santiago,

Mexiko 

 La Granja, Tres Valles, 
 La Granja, Tlalpujahua, 
 La Granja, Jungapeo, 
 La Granja, Tlapacoyan, 
 La Granja, Guanajuato, Acámbaro, 
 La Granja, Maravatío, 
 La Granja, Tlaxcala, Cuapiaxtla, 
 La Granja, Chiapas, Salto de Agua, 
 La Granja, Zongolica,

Spanien 

 San Ildefonso, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar